Molekulska formula -{C40H56O2}- se može odnositi na:

 Lutein
 Zeaksantin